«Соблазн» — название фильмов:
 «Соблазн» (Ленфильм, СССР, 1987 год), режиссёр Вячеслав Сорокин.
 «Соблазн» (Испания, 1989 год).
 «Соблазн» (США, Франция, 2001 год), в главных ролях Анджелина Джоли и Антонио Бандерас.
 «Соблазн» (США, 2004 год), режиссёр Бретт С. Леонард.
 «Соблазн» (Польша, 2015 год) — польский музыкальный фильм 2015 года, режиссёр Агнешка Смочиньски.
 «Соблазн» (Россия, 2006 год), режиссёры Маргарита Касымова, Иван Павлов.
 «», или «Любовь по Фрейду», () — французский фильм режиссёра Жюстин Трие, вышедший в 2019 году. См. также 
 «Соблазн» (Раскаяние) — российский телесериал 2014 года.
 

 Примечания